SSE plc., ранее Scottish & Southern Energy plc, — одна из ведущих британских энергетических компаний. Компания входит в шестерку крупнейших энергетических компаний Великобритании (Big Six, англ.). Занимала 193 место в списке Fortune Global 500 за 2011 год.

Штаб-квартира расположена в городе Перт (Шотландия).

История 
Компания была создана в 1998 году путём слияния компаний Scottish Hydro-Electric (англ.) и Southern Electric (англ.).

Изначально называлась Scottish & Southern Energy plc. 30 сентября 2011 года компания изменила свое название на SSE Plc.

Описание 

Компания занимается выработкой электроэнергии на принадлежащих ей ТЭС, ГЭС и ветровых электростанциях в Великобритании и Ирландии. Генерирующие мощности компании по состоянию на 31 марта 2012 года составляли 11 860 МВт, из них на возобновляемые источники энергии приходилось 3 020 МВт.

Также компания ведет бизнес по транспортировке, хранению и сбыту природного газа в Шотландии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Энергетические компании Великобритании